Marc-Oliver Kempf, né le  à Lich, est un footballeur allemand qui évolue au poste de défenseur central à Hertha Berlin.

Biographie

Statistiques

Palmarès

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur de l'Eintracht Francfort
Joueur du SC Fribourg
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du Hertha Berlin
Naissance en janvier 1995
Naissance à Lich